Парне — коммуна во Франции, департамент Мен и Луара
 Парне — коммуна во Франции, департамент Шер

См. также 
 Парне-Яха — река в России